Трестіоара () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Кіліїле.
 Трестіоара () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Минзелешть.
 Трестіоара () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Вилкенешть.
 Трестіоара () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Дреготешть.